Lincoln City FC, een voetbalclub uit de Engelse stad Lincoln
Lincoln City (Oregon), een plaats uit de staat Oregon in de Verenigde Staten